Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Germain-Laval (Loira) – comune francese nel dipartimento francese de Loire.
 Saint-Germain-Laval (Senna e Marna) – comune francese nel dipartimento francese de Seine-et-Marne.